Maumelle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maumelle Township (Craighead County, Arkansas)
 Maumelle Township (Perry County, Arkansas)